Му́реш — многозначный термин.
 Муреш — жудец в Румынии.
 Муреш — река в Румынии и Венгрии (на территории Венгрии называется Марош).
 Тыргу-Муреш — город в Румынии.

См. также 
 Мурешан
 Мурешану
 Марош-печицкая культура